Quint Emili Lèpid, avi de Lèpid el triumvir
 Quint Emili Lèpid, cònsol el 21 aC